Stolpersteine in Norwegen wurden von Gunter Demnig in folgenden Orten Norwegens verlegt:
 Siehe auch 
 Liste der Orte mit Stolpersteinen

 Weblinks